Maurice Lœwy (1833-1907), astronome français ;
 Emmanuel Loewy (1857-1938), archéologue et historien autrichien ;
 Raymond Loewy (1893-1986), designer industriel et un graphiste franco-américain ;
 Michael Löwy (1938-), anthropologue, philosophe et sociologue français, directeur de recherche émérite au CNRS.

Patronyme germanique
Patronyme austro-bavarois
Patronyme juif